Sada, község Spanyolországban, A Coruña tartományban.
Sada, község Spanyolországban, Navarra autonóm közösségben.